Anglin (település), önkormányzat nélküli település Washington államban
 Anglin (folyó), folyó Franciaországban
 Anglin-öböl, öböl Kanada Ontario tartományában